Нармаев — фамилия калмыцкого происхождения.

Известные носители 
 Нармаев, Абляш (1913—1963) — Герой Социалистического Труда.
 Нармаев, Морхаджи Бэмбаевич (1915—1995) — калмыцкий советский писатель, поэт, драматург.